Les mégalithes du domaine de Wéris (Belgique) relèvent du Patrimoine majeur de Wallonie. Les mégalithes sont disposés sur une surface plus importante que le village qui leur donne leur nom et s'étendent sur plusieurs localités de la commune de Durbuy : Heyd, Wéris, Oppagne, Morville et Ozo, près d'Izier. L'image suivante en donne une idée ainsi que la carte de la région.

La disposition des mégalithes 
Les pierres s'étendent sur quatre alignements parallèles sur plus de 7 kilomètres et 300 mètres de largeur. Le plus long monument mégalithique est constitué de cinq menhirs gisant à l'est du dolmen d'Oppagne, le menhir découvert en 1947, ses deux voisins retrouvés en 1984, le tout aboutissant au menhir de Heyd, retrouvé au début des années 1990, ce qui fait un parcours de 4 kilomètres le long duquel se situent des pierres erratiques. François Hubert écrit:  Les autres [pierres] erratiques dessinent trois lignes parallèles entre elles dans des endroits où la configuration morphologique du terrain empêche un cheminement naturel de blocs de plusieurs tonnes Ces alignements parallèles ainsi que la plupart des prétentions d'alignements astronomiques ont depuis lors été contestés dans deux études publiées par la Société Astronomique de Liège.

Trois originalités 
Selon François Hubert, il reste encore dix pierres à découvrir et le site a une très grande originalité pour trois raisons :
 La première originalité vient de l'alignement dont il vient d'être question.
 Le deuxième facteur d'originalité du site, c'est le matériau utilisé soit le Poudingue de Wéris conglomérat de galets liés par un grès fin très dur.
 Le troisième facteur d'originalité c'est l'érection de ces mégalithes en dehors de l'aire naturelle de dispersion des éboulis de poudingue et sur des sites dont le substratum est du calcaire ou du grès.

 Les mégalithes 
Datés de la première moitié du IIIe millénaire (vers 3000-2800 av.J.-C.), les mégalithes de Wéris appartiennent au Néolithique final.

 Les menhirs d'Oppagne 

Signalés pour la première fois en 1888, les trois menhirs d'Oppagne ont été redressés en 1933. Les menhirs d'Oppagne sont à l'extrémité sud des alignements de Wéris.

 Le dolmen d'Oppagne (dolmen du Sud, Wéris II) 

Découverte en 1888, l'allée couverte d'Oppagne se trouve à 1500 mètres au sud du dolmen de Wéris I. Entourée de quatre chênes et cinq menhirs (dont quatre ont été redressés), le dolmen est constitué de 16 poudingues. L'ensemble mesure 9, 90 sur 4,60 mètres.

 Le menhir Danthine 

Découvert en 1947 par l'archéologue Hélène Danthine (Université de Liège), il a été déplacé d'une centaine de mètres et installé sur le bord de la route Barvaux - Érezée.

 Le dolmen de Wéris (dolmen du Nord, Wéris I) 

Décrite dès 1877, l'allée couverte de Wéris est située à la croisée de la route de Barvaux-Wéris et du Vieux chemin des Romains. Elle présente le même plan : un rectangle de 10,80 mètres sur 5 mètres, formé par quatre piedroits supportant deux dalles de couverture dont l'une pèse 30 tonnes. La façade est constituée de deux dalles dressées et échancrées par bouchardage pour former un demi-hublot. Le tout repose sur des pierres calcaires dans les tranchées de fondation pour maintenir les éléments dressés et d'asseoir la façade qui est coincée par deux aiguilles de pierre dressées comme des menhirs. Le dolmen se trouve dans l'alignement ouest de la Pierre Haina. Ces pierres forment l'antichambre commune à la culture néolithique dite de Seine-Oise-Marne.

 Le menhir de Morville 

Dégagé en 1995, ce menhir s'insère parfaitement dans l'alignement principal du champ mégalithique. Des pierres de calage attestent de son caractère mégalithique. Il n'a que 80 cm de haut. Après la fouille, il a été déplacé au bord d'un chemin agricole, sous le village de Morville.

 Le menhir de Heyd 

Le menhir de Heyd, connu aussi sous le nom de "Pierre Lejeune" ou encore "menhir ou "Pierre de Tour", était couché le long d'un chemin agricole au lieu-dit "A djèyî" (Au noyer), à 2 km au nord-nord-ouest de l'église du village de Heyd.Il a été fouillé et redressé en 1998. Dans la fosse d'érection, a été exhumée une clavicule humaine appartenant à un enfant mort-né ou un nouveau-né de quelques jours. La datation radiocarbone a donné comme résultat entre 3300 et 2920 av. J.C. Une découverte qui a été rapprochée de celles faites autrefois aux trois menhirs d'Oppagne (trois menus fragments d'ossements humains y avaient été recueillis), et qui permet d'émettre l'hypothèse que certains menhirs du champ mégalithique de Wéris participaient à la fonction funéraire de l'ensemble (pour indiquer la présence proche de sépultures plus diffuses que les allées couvertes ?), à moins que ce dépôt n'ait qu'une signification rituelle.

 Le menhir d'Ozo 

Sur le plateau entre les villages d'Ozo et d'Izier, le menhir d'Ozo est à l'extrémité nord du domaine des Mégalithes de Wéris. Couché et en partie enfoui dans le champ, le menhir d'Ozo a été redressé à l'issue d'une fouille minutieuse menée en 1999.

Ces monuments vieux de près de 5 000 ans attestent de la première architecture en dur'' de l'Europe occidentale.

Les pierres légendaires 
Plusieurs pierres locales sont par ailleurs l'objet de légendes. La présence des mégalithes pourrait y être liée.
 la Pierre Haina - 
 le Lit du Diable - 
 le  - 
 les Pierres de Vezin
 le Thier de Sel
 la Pierre Saint-Niocolas
Pierre de Zeupire

Notes, références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 
 Musée des Mégalithes de Wéris
 Pierre Haina
 Lit du Diable
 Dolmen
 Mégalithisme
 Allée couverte
 Mégalithe
 Menhir
 Cromlech

Lien externe 
 Le mégalithisme en Wallonie

Dolmen en Belgique
Menhir en Belgique
Patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne
Bâtiment dans la province de Luxembourg
Patrimoine classé à Durbuy